El término Superagente 86 puede hacer referencia:

 a Superagente 86, una serie cómica de televisión producida por la NBC, la CBS y FOX;
 a Superagente 86, una película del 2008 dirigida por Peter Segal, basada en la serie del mismo título.

Parodias